Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 155-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 155-ös busz (Budapest)
 155-ös busz (Budapest, 1970–1976)megszűnt

 155-ös busz (Pécs)megszűnt